Митилини — греческий топоним. Может означать:

 Митилини — пролив.
 Митилини — город на Лесбосе.
 Митилини — община.
  — малый город на Самосе.

См. также 
 Одиссеас Элитис (аэропорт)